Департамент Арауко  () — департамент в Аргентине в составе провинции Ла-Риоха.

Территория — 1992 км². Население — 15418 человек. Плотность населения — 7,70 чел./км².

Административный центр — Аймогаста.

География 
Департамент расположен на севере провинции Ла-Риоха.
Департамент граничит:
на севере и востоке — с провинцией Катамарка
на юге — с департаментом Ла-Риоха
на юго-западе — с департаментом Кастро-Баррос
на западе — с департаментом Сан-Блас-де-лос-Саусес

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Ла-Риоха